Zama Regia, ciutat de Numídia plaça forta i residència del rei Juba I 
 Zama Minor 
 Zama (Kanagawa), ciutat de la prefectura de Kanagawa, al Japó
 Zama (pel·lícula), film argentí de 2017 escrit i dirigit per Lucrecia Martel, basat en el llibre homònim de l'escriptor Antonio Di Benedetto 
 Batalla de Zama, enfrontament armat lliurat l'any 202 aC de la Segona Guerra Púnica